

Homonymies

Poisson 
 Le Cabillaud est le nom commun pour les poissons que l'on trouve dans les eaux froides. On les connait aussi sous le nom de morue. En Norvège, le Skrei, qui vient frayer chaque année dans l'archipel des iles Lofoten, est surnommé le "roi des cabillauds".

Histoire 
 Parti des Cabillauds, parti politique en Hollande vers le milieu du

Homophonie 
 Cabillot (marine) : cheville de bois ou de métal traversant un râtelier et servant à tourner les manœuvres courantes généralement au pied des mâts sur les voiliers anciens.